Арисеачи има више значења:

 Арисеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Арисеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику